ТМЗ-450Д — базовый дизельный двигатель в линейке моторов Тульского машиностроительного завода.

История создания 
В конце 1980-х гг. на Туламашзаводе совместно с кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания» ВлГУ начались работы по проектированию одноцилиндрового малокубатурного 4-тактного дизельного двигателя. Новые моторы планировались устанавливать на производимых на предприятии мотороллерах «Муравей», а также использовать как силовой агрегат для перспективных мотоколясок завода Автоагрегат (г. Кинешма). В конце 1994 года была изготовлена первая опытная партия дизелей ТМЗ-450Д. Впоследствии на основе этого двигателя были разработаны более мощные модификации ТМЗ-520Д и ТМЗ-650Д. Доводка конструкции и испытания осуществлялась при помощи австрийской инженерной компании AVL.

Сфера применения 
В настоящее время тульские дизеля устанавливаются в составе мобильных электростанций, компрессоров, мотопомп, сварочных агрегатов, камышекосилок, различной малогабаритной коммунальной техники, а также стационарных дизельных двигателей малотоннажных судов. Силами энтузиастов двигатели устанавливаются на снегоходы, мини-тракторы и лодки.

Широкое применение двигатели ТМЗ получили в армии. Они устанавливаются в качестве основного полевого источника питания инженерных войск АД-4, вспомогательной энергоустановки ДГУ5-П27,5-ВМ1 для бронетехники, а также в качестве привода пожарных и отливных мотопомп, изготавливаемых для нужд флота.

Конструкция 

По заявлению производителя, ресурс двигателя составляет не менее 4000 моточасов.

Сравнительная характеристика с иностранными аналогами

Модификации 
 ТМЗ-450Д/90, ТМЗ-520Д/90, ТМЗ-650Д/90 — дизеля в вертикальном исполнении без генератора;
 ТМЗ-450Д/90Г, ТМЗ-520Д/90Г, ТМЗ-650Д/90Г — дизеля в вертикальном исполнении с генератором;
 ТМЗ-450Д/90, ТМЗ-520Д/90, ТМЗ-650Д/90 — дизеля в наклонном исполнении без генератора;
 ТМЗ-450Д/90Г, ТМЗ-520Д/90Г, ТМЗ-650Д/90Г — дизеля в наклонном исполнении с генератором;
 ТМЗ-520Д/90Г-12П — специальный дизель, предназначенный для применения в составе энергоустановок с высокой степенью автоматизации и возможностью дистанционного управления.

Примечания

Ссылки 
 Руководство по эксплуатации и ремонту ТМЗ-450Д

Дизельные двигатели